Карагайка — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Красногорский сельсовет.

История 
Основан в 1800 году. В 1926 году деревня Карагайка состояла из 262 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Каргайского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)